Příjmení Trejbal nosí více významných osobností:

 Jan Trejbal (* 1982) – český urbanista a výtvarník
 Jaromír Trejbal (1905–1995) – český kuchař, autor kuchařek a osobní kuchař Vlasty Buriana
 Josef Trejbal (1935–???) – český a československý politik
 Filip Trejbal (* 1985) – český alpský lyžař

podobné příjmení
 Treybal